Hubble pode se referir a:

Edwin Hubble (1889-1953), astrônomo estado-unidense.
Telescópio espacial Hubble.
 Asteróide 2069 Hubble.
Cratera Hubble, na Lua.
Lei de Hubble.
Sequência de Hubble.

Ver também
Hubbell

Desambiguação